Mihai Constantinescu se poate referi la:

Mihai Constantinescu - cântăreț de muzică ușoară 
Mihai Constantinescu (regizor) - regizor de film
Mihai Constantinescu (jurist) - judecător la Curtea Constituțională a României